L'édition 2023 du tournoi de tennis de Rotterdam se déroule du 13 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Daniel Evans, et du Croate Borna Ćorić et de Karen Khachanov. Ils sont respectivement remplacés par David Goffin, Quentin Halys et Benjamin Bonzi.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en simple en battant en finale Jannik Sinner. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Ivan Dodig et Austin Krajicek décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rohan Bopanna et Matthew Ebden. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2023
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2023
Tennis en février 2023